«Приключения реактивного поросёнка. Приключение пятое. Как сделать открытие» — белорусский мультфильм, выпущенный в 2007 году киностудией Беларусьфильм.

Сюжет 
Пятая часть мультфильма про реактивного поросёнка. Поросёнок Нюшка с друзьями отправляется искать пропавший воздушный шарик. В ходе приключений они делают важное открытие: в жизни нужно иметь настоящих друзей, которые придут на помощь в трудную минуту.

Съёмочная группа

Ссылки 
 ссылка

Короткометражные мультфильмы Белоруссии
Мультфильмы 2007 года
Мультфильмы студии «Беларусьфильм»
Мультфильмы о свиньях
Фильмы Белоруссии 2007 года